Jméno a příjmení Peter Weiss nosí tyto osobnosti:

 Peter Weiss (spisovatel) (1916–1982) – německý spisovatel, výtvarník a filmový režisér
 Peter Weiss (politik) (* 1952) – slovenský polistopadový politik, první předseda Strany demokratickej ľavice